Kyprios (, „der Zyprer“) ist der Name von:
 Georgios Kyprios, byzantinischer Geograph im frühen 7. Jahrhundert
 Gregor II. Kyprios (1241–1290), Patriarch von Konstantinopel, siehe Gregor II. von Zypern
 Theodosios Kyprios, byzantinischer Höfling und angeblicher Verschwörer im frühen 15. Jahrhundert